Midnight Club steht für:

 Mid Night Club, japanisches Straßenrennsportteam
 Midnight Club (Spieleserie), Arcade-Rennspielreihe
 Midnight Club: Street Racing, Rennspiel aus dem Jahr 2000
 Midnight Club II, Rennspiel aus dem Jahr 2003 
 Midnight Club 3: DUB Edition, Rennspiel aus dem Jahr 2005
 Midnight Club: Los Angeles, Rennspiel aus dem Jahr 2008
 Midnight Club (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1933
 The Midnight Club, TV-Serie von Mike Flanagan aus dem Jahr 2022